Beautiful Girl (film), en Amerikaanse televisiefilm uit 2003
Beautiful Girl (INXS), een nummer van de Australische rockband INXS uit 1993

Zie ook:
Beautiful Girls, een Amerikaanse komedie-dramafilm uit 1996 onder regie van Ted Demme